Натуральне число 1164
 1164 рік до нашої ери
 1164 рік нашої ери